Schauer steht für:
 Schauer, Wetterereignis (Regen-, Schnee-, Hagelschauer)
 Teilchenschauer, Lawine von Elementarteilchen
 Schauerleute, Hafenarbeiter
 Schauer, Unterstand zu Lagerzwecken
 Schauer, Pokal (Trinkgefäß)
 Angstschauer, siehe Angst
 Lustschauer, siehe Lust
 Kälteschauer, ein körperliches Symptom

Schauer als Familienname:
 Schauer (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Siehe auch:

 Schauder